Nebula (nébuleuse en anglais) peut avoir plusieurs significations.

Sciences 
 Nebula, un papillon de la famille des Geometridae ;
 Nebula Design Contest, un prix en inde ;
 Nebula Electronics, une entreprise britannique de télévision numérique sur PC.

Informatique 
 Nebula, un cloud computing de la NASA ;
 Nebula (OpenNebula), est une solution logicielle modulaire de cloud computing distribuée sous licence Apache 2.0 ;

Art, fiction et divertissement 
 Nébula, un personnage Marvel Comics ;
 Prix Nebula, un prix sur la science-fiction ;
 Nebula Science Fiction, un magazine de science fiction écossais ;
 Shred Nebula, un jeu vidéo ;
 Nebula, un émulateur de jeux vidéo ;
 Nebula Records, un label créé en 1973 ;
 Nebula, un groupe de stoner rock.